IATA-ina oznaka za međunarodnu zračnu luku Koliganek
Neformalno ime za hrvatsku političarku i visoku dužnosnicu Kolindu Grabar-Kitarović, koje je spontano nastalo nakon što je izabrana za hrvatsku predsjednicu.